Kiehl ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Kiehl (1949–2014), deutscher Skispringer
 Diana Kiehl (1957–2015), deutsche Künstlerin
 Ernst Kiehl (* 1937), deutscher Heimatkundler
 Heinz Kiehl (1943–2016), deutscher Ringer
 Johannes Georg Kiehl (1851–1926), deutscher Reichsgerichtsrat
 Kent Kiehl, US-amerikanischer Neurowissenschaftler
 Marina Kiehl (* 1965), deutsche Skirennläuferin
 Reinhardt Kiehl (* 1935), deutscher Mathematiker
 Reinhold Kiehl (1874–1913), deutscher Architekt und Stadtbaurat  
 Thomas Kiehl, deutscher Schriftsteller
 Wolfgang Kiehl (†), deutscher Mediziner
 Yannic Kiehl (* 1993), deutscher American-Football-Spieler

Siehe auch:
 Kiehl’s, eine US-amerikanische Kosmetikmarke
 Kiel (Begriffsklärung)